Радивонівська сільська рада — орган місцевого самоврядування у кількох регіонах України:

 Радивонівська сільська рада — Полтавська область, Великобагачанський район
 Радивонівська сільська рада — Запорізька область,  Якимівський район